Буковські — шляхетський рід гербу Бонча
 Буковські Чарльз

Див. також 
 Буковський